Кватерніон  можна представити у вигляді пари скаляра та 3-вимірного вектора: 
,

множення кватерніонів буде виражатись через скалярний та векторний добутки 3-вимірних векторів:

Виразимо векторний добуток через добуток кватерніонів:

Поворот точки навколо осі в 3-вимірному просторі 

Покажемо що результатом повороту вектора  на кут  відносно осі  (одиничний вектор) буде: , де

 — чисто векторний кватерніон,
 — чисто векторний кватерніон,

Перепишемо останній кватерніон в іншій формі:

Спершу обчислимо необхідний нам вираз (використали властивість подвійного векторного добутку):

Обчислимо добуток:

де  та  компоненти вектора  паралельні і перпендикулярні  до  відповідно:
 
 
 

Кожен з трьох доданків є ортогональним до двох інших.

Кількість операцій

Матриця повороту 

Поворотові за допомогою одиничного кватерніона   відповідає наступна матриця повороту

Якщо представимо кватерніон у вигляді  тоді

Доданки ідентичні доданкам із формули отриманої через кватерніони.

Для спрощення обчислень, зведемо подібні доданки та вернемось до векторної форми (формула повороту Родрігеса):

Перший та другий доданки вже не є обов'язково ортогональними.

Кватерніони
Лінійна алгебра
Обертання в тривимірному просторі
Тривимірна графіка